Por Germán Picó puede referirse a:

 Germán Picó Cañas, abogado, empresario y político chileno.
 Germán Picó Domínguez, piloto de automovilismo y empresario chileno.